Moscovici puede referirse a:

Serge Moscovici (n. 1925), psicólogo social francés, nacido en Rumania.
Pierre Moscovici (n. 1957), es un político socialista francés, hijo del anterior.
 Ilie Moscovici, dirigente reformista rumano, activista en las décadas de 1910 y 1920.